Халиф-аист (тж. Калиф-аист) — многозначный термин.

 «Калиф-аист» — сказка Вильгельма Гауфа.
 «Калиф-аист» — советский телевизионный музыкальный фильм-сказка 1969 года по мотивам одноимённого произведения Вильгельма Гауфа.
 «Халиф-аист» — советский рисованный мультфильм 1981 года, снятый по одноимённой сказке Вильгельма Гауфа.
 «Калиф-аист» — пятнадцатый эпизод цикла «Машины сказки», спин-оффа мультсериала «Маша и Медведь».

См. также 
 Халиф (значения)
 Аист (значения)